Strážný vrch je název několika kopců v České republice:.
 1. Strážný vrch (Zákupská pahorkatina) (305 m) – vrch východně od obce Horní Libchava v okrese Česká Lípa 
 2. Strážný vrch (Polomené hory, 314 m) (314,4 m) – vrch v Dokeské pahorkatině, nad vsí Velký Hubenov části obce Snědovice v okrese Litoměřice 
 3. Strážný vrch (Rychlebské hory, 379 m) – vrch západně od vsi Nová červená Voda části obce Stará Červená Voda v okrese Jeseník 
 4. Strážný vrch (České středohoří 404 m) – vrch severně od obce Veselé v okrese Děčín 
 5. Strážný vrch (Hanušovická vrchovina, 404 m) – vrch východně od obce Libina v okrese Šumperk 
 6. Strážný vrch (Šluknovská pahorkatina, 424 m) – vrch s kostelem Stětí svatého Jana Křtitele ve městě Rumburk v okrese Děčín 
 7. Strážný vrch (Lužické hory, 462 m) – vrch severovýchodně od vsi Petrovice části města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec 
 8. Strážný vrch (Polomené hory, 468 m) (468 m) – vrch v Dokeské pahorkatině, severovýchodně od obce Chlum v okrese Česká Lípa 
 9. Strážný vrch (Krušné hory, 470 m) – vrch severně od města Dubí v okrese Teplice 
 10. Strážný vrch (Šluknovská pahorkatina, 475 m) – vrch severně od města Velký Šenov v okrese Děčín 
 11. Strážný vrch (Zlatohorská vrchovina, 487 m) – vrch nad západní částí obce Liptaň v okrese Bruntál 
 12. Strážný vrch (Příbramská pahorkatina, 494 m) – vrch nad vsí Skalice (Nečín) části obce Nečín v okrese Příbram 
 13. Strážný vrch (Brdy, 507 m) – vrch jižně od města Řevnice v okrese Praha-západ 
 14. Strážný vrch (Hornosázavská pahorkatina, 511 m) – vrch severně od městyse Uhelná Příbram v okrese Havlíčkův Brod 
 15. Strážný vrch (Žihelská pahorkatina, 554 m) – vrch jihozápadně od vsi Hluboká části obce Žihle v okrese Plzeň-sever 
 16. Strážný vrch (Nízký Jeseník, 575 m) – vrch severně od obce Bílčice v okrese Bruntál 
 17. Strážný vrch (České středohoří) (601 m) – vrch s rozhlednou jihovýchodně od obce Merboltice v okrese Děčín 
 18. Strážný vrch (Českotřebovská vrchovina, 610 m) – vrch s rozhlednou západně od obce Kunčina v okrese Svitavy 
 19. Strážný vrch (Polická vrchovina, 654 m) – vrch východně od vsi Janovice části obce Jívka v okrese Trutnov 
 20. Strážný vrch (Nízký Jeseník, 681 m) – vrch jihozápadně od obce Ryžoviště v okrese Bruntál 
 21. Strážný vrch (Český Les, 694 m) – vrch severovýchodně od obce Hošťka v okrese Tachov 
 22. Strážný vrch (Broumovská vrchovina, 697 m),(také zvaný Strážnice) – vrch na česko-polské hranici severně od obce Adršpach v okrese Náchod 
 23. Strážný vrch (Českokrumlovská vrchovina, 723 m) – vrch severovýchodně od obce Přídolí v okrese Český Krumlov 
 24. Strážný vrch (Doupovské Hory, 726 m) – vrch ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary 
 25. Strážný vrch (Novoveská vrchovina, 767 m) – vrch východně od obce Nová Ves v Horách v okrese Most 
 26. Strážný vrch (Polomené hory, 422 m) (421,6 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, severozápadně od Střezivojic v okrese Mělník

Ulice „Strážný vrch“: 
 Ulice ve městě Slavonice na úpatí Strážného kopce v okrese Jindřichův Hradec 
 Ulice ve městě Rumburk v okrese Děčín  ulice

Jako Strážny vrch jsou pojmenovány vrchy na Slovensku:
 Strážny vrch (222 m) – vrch v okresním městě Levice
 Strážny vrch (244 m) – vrch severně od obce Mokrance v okrese Košice-okolí
 Strážny vrch (774 m) – vrch severně od obce Vyšný Medzev v okrese Košice-okolí

Související rozcestníky 
 Strážný (rozcestník)
 Strážný kopec
 Strážná (rozcestník)
 Strážná hora
 Strážné
 Stráž